Junction (Comtat de Contra Costa), despoblat a l'estat de Califòrnia
 Junction (Illinois)
 Junction (Texas)
 Junction (Utah)